Поппель () — немецкая фамилия.
 Поппель, Николай (около 1435 — после 1490) — посол Священной Римской империи.
 Поппель, Иоганн-Габриэль (1807—1882) — немецкий гравёр, чертёжник, художник-пейзажист, издатель.